Szary Kierz – osada borowiacka w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Szary Kierz – osada w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osieczna